4. længdegrad kan henvise til:

 4. vestlige længdekreds
 4. østlige længdekreds